Дмитрий Иванович Бибиков (1916—1997) — русский зоолог, специалист по суркам и волку, сопредседатель рабочей группы по волку Международного союза охраны природы, профессор, доктор биологических наук, известный российский специалист по суркам (Marmota).

Биография 
Родился 16 сентября 1916 года в Петрограде в старой дворянской, но настроенной революционно семье. Отец Иван Иванович Бибиков (1882—1935), видный юрист, охотник и заводчик ирландских сеттеров, из-за своих революционных взглядов сидел в царских тюрьмах, в том числе в Петербургских «Крестах» (где экстерном сдал экзамены на юрфак). Дед Иван Николаевич Бибиков (1829—1891).  Мать (А. М. Палицина) умерла в 1918 году от тифа, когда Дмитрию было около одного года и далее его воспитывали сёстры отца: сначала Надежда Ивановна, а потом Ольга Ивановна Заремба.

 1935—1941 — учёба на биологическом факультете Московского университета
 август 1941 — октябрь 1942 — участник Великой Отечественной войны, воевал под Тулой, Орлом, Юхновом, Козельском, Калугой; радиобатальон 139-го зенитно-артиллерийского полка 
 1942—1943 — демобилизован для работы в Иркутском противочумном институте
 1943—1946 — работал в Читинской противочумной станции
 1946—1950 — учёба в аспирантуре Института эпидемиологии и микробиологии имени Н. Г. Гамалеи АМН СССР (в лаборатории медицинской зоологии у Н. П. Наумова)
 1950 — защита кандидатской диссертации «Птицы очага японского энцефалита в Южном Приморье»
 1950—1971 — работа в Алма-Ате в Среднеазиатском противочумном НИИ (где многие годы заведовал лабораторией зоологии)
 1965 — защита докторской диссертации «Сурки и чума в горах Средней Азии»
 1971—1975 — работа в Москве в Центральной лаборатории охраны природы Минсельхоза СССР, руководитель отдела повышения продуктивности охотничьих угодий.
 1975 — .. — научный сотрудник, затем профессор-консультант ИЭМЭЖ АН СССР.
 1972— .. — член рабочей группы по волку МСОП, а позднее её сопредседатель
 1983 — инициатор создания и председатель Национальной рабочей группы по волку при Всесоюзном териологическом обществе

Биолог М. А. Микулин назвал в честь Д. И. Бибикова новый вида блох Сeratophyllus dimi.

Умер 12 ноября 1997 года.

Семья 
 Первая жена — Наталия Фёдоровна Дарская (1918—2014), афаниптеролог.
 Дочь — Александра Дмитриевна Бибикова (26 октября 1943—12 января 1985), биохимик.
 Вторая жена — Валентина Александровна  урождённая Розит (1922—1978), энтомолог.
 Дочь — Анна Дмитриевна Бибикова (6.12.1950—до 2017)
 Сын — Андрей Дмитриевич Бибиков (28.8.1956—06.1990),
 Третья жена — Лариса Александровна Соколова (1938—1996), паразитолог.

Основные труды 
Более 230 публикаций и 8 монографий.
 
 
 Ответственный редактор и составитель книги «Сурки. Биоценотическое и практическое значение» (1980). 
 Ответственный редактор и составитель книги «Волк. Происхождение, систематика, морфология, экология» (М., Наука, 1985. — 606 с.). Книга получила Диплом МОИП.
 

 Ответственный редактор и составитель сборника научных трудов «Экология, поведение и управление популяциями волка» (М., ИЭМЭЖ АН СССР, 1989).

Статьи 
 Бибиков Д. Волк среди волков // Вокруг света. Ноябрь 1989.
 Бибиков Д. И. Волки (взгляд эколога) // «Охотничьи просторы», 48, 1991, с.70—79;
 Бибиков Д. И. Человек и волк на рубежах веков // «Охотничьи просторы», № 3, 1996 (9), с.162—172;
 Бибиков Д. И. Об охотничьем детстве, своей семье и охоте // «Охотничьи просторы», Книга 3, 1998 (17), с.190—202.
 Бибиков Д. И., Штильмарк Ф. Р. «Враг народа» или пушной зверь? // Зеленый мир. 1993. — № 12.

Примечания

Литература 
 С. Успенский. Дмитрий Иванович Бибиков (к 70-летию со дня рождения) // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 9, 1986. стр.19
 «Охотничьи просторы», 3, 1998 (17), с.190—202 [некролог] 
 Бибиков Дмитрий Иванович / Лобачев В. С. Стр.29-40 в Кн.: Московские териологи. Ред. О.Л. Россолимо. — М.: Зоомузей МГУ, 2001. — 771 с.

Ссылки 
 Поле С. Б., О. В. Брандлер, А. А. Никольский, В. Ю. Румянцев. Дмитрий Иванович Бибиков (1916—1997). — Комиссия по изучению сурков Териологического общества при РАН
 Бибиков Дмитрий Иванович. 1916-1997. Биологический факультет МГУ.

Зоологи СССР
Зоологи России
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Выпускники биологического факультета МГУ
Доктора биологических наук
Дмитрий Иванович
Сотрудники ИПЭЭ РАН